Hendrik Casimir II (Den Haag, 18 januari 1657 – Leeuwarden, 25 maart 1696), vorst van Nassau-Dietz, graaf van Katzenelnbogen, Vianden en Spiegelberg, baron van Liesveld en stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe (1664-1696), landcommandeur van de Duitse Orde (1693-1696), was de zoon van Willem Frederik van Nassau-Dietz en Albertine Agnes van Nassau.

Leven 
Hendrik Casimir volgde, aanvankelijk onder voogdijschap van zijn moeder, zijn vader na diens overlijden in 1664 op als stadhouder van Friesland en Groningen. In 1675 verklaarden de Staten van Friesland het stadhouderschap erfelijk voor het huis Nassau-Dietz. Hendrik Casimir II werd daardoor de eerste Friese erfstadhouder. Zoals zijn voorgangers werd hij officier in het leger van de Republiek, maar met zijn neef en opperbevelhebber Willem III van Oranje kon hij slecht overweg. In 1674 liep hij zelfs over naar de Fransen. Hij keerde terug in 1688 tijdens de Negenjarige Oorlog, en in 1689 werd hij tot derde veldmaarschalk in het Staatse leger benoemd. Toen hij na de dood van Waldeck, de eerste veldmaarschalk, in 1692 niet diens positie kreeg toebedeeld, voelde hij zich gepasseerd en nam in 1693 opnieuw ontslag.

Hij werd als stadhouder opgevolgd door zijn zoon Johan Willem Friso.

Huwelijk en kinderen 
Hendrik Casimir trouwde in 1683 met zijn nicht Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau (1666-1726). Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren:
 Willem George Friso (1685-1686)
 Henriëtte Albertine (1686-1754)
 Johan Willem Friso (1687-1711), gehuwd met Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765)
 Maria Amalia (1689-1771)
 Sophia Hedwig (1690-1734), gehuwd met hertog Karel Leopold van Mecklenburg-Schwerin (1678-1747)
 Isabella Charlotte (1692-1757), gehuwd met Christiaan van Nassau-Dillenburg (1688-1739)
 Johanna Agnes (1693-1765)
 Louise Leopoldina (1695-1758)
 Henriëtte Casimira (1696-1738)

Het stoffelijk overschot van Hendrik Casimir is bijgezet in de Grafkelder van de Friesche Nassau's in Leeuwarden.

Vorst van Nassau-Dietz
Nassau-Dietz, Hendrik Casimir II
Nassau-Dietz, Hendrik Casimir II